Richards může být:

příjmení osob
 Richards (příjmení)

lidské sídlo
 Richards (Missouri), sídlo v USA ve státě Missouri
 Richards (Texas), sídlo v USA ve státe Texas

jiné významy
 Richards (měsíční kráter), kráter na Měsíci
 Richards (kráter na Venuši), kráter na Venuši